Чемпионат мира по трековым велогонкам 1999 года прошёл с 20 по 24 октября в Берлине (Германия).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины 

1999
Международные спортивные соревнования в Берлине